Hracholusky est un toponyme qui peut désigner :

Hracholusky, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hracholusky, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie